Володіна — жіноча форма прізвища Володін.

 Володіна Василиса (* 1974) — російська астролог і телеведуча.
 Володіна Дар'я Артемівна ( 1991) — українська політична експертка, економістка, журналістка, кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.
 Володіна Євгенія Євгенівна (* 1984) — російська модель.
 Володіна Інна Лазарівна (* 1971) — українська викладачка, учителька фізики та інформатики, авторка навчальної та методичної літератури, громадська діячка. Заслужений вчитель України.
 Володіна Людмила Іванівна — завідуюча відділу управління Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, заслужений економіст України.
 Володіна Маргарита Володимирівна ( 1938) — радянська актриса театру і кіно, Народна артистка Російської РФСР (1973).

Див. також 
 Володина

Примітки 

російські прізвища
жіночі форми прізвищ